«Охотник за грабителями» () — короткометражный американский фильм 1914 года, созданный Маком Сеннетом на собственной киностудии «Keystone Studios». Режиссёр Форд Стерлинг. В фильме снимались Форд Стерлинг, Мак Суэйн, Эдгар Кеннеди и Чарли Чаплин (в эпизодической роли полицейского).

Фильм считался утерянным, пока не был обнаружен в 2010 году в антикварном магазине в Мичигане.

Сюжет 
История о трусоватом шерифе полицейского участка, убегающем от двух грабителей. Кончается фильм полной неразберихой с участием шерифа, грабителей и отряда полицейских, прибывшего на помощь своему коллеге.

В ролях 
 Форд Стерлинг — шериф
 Мак Суэйн — первый грабитель
 Эдгар Кеннеди — второй грабитель
 Чарли Чаплин — полицейский

Примечания

Ссылки 
 http://www.silentera.com/PSFL/data/T/ThiefCatcher1914.html 

Кинокомедии США
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США